Ted Flemming peut désigner :
 Ted Flemming, homme politique canadien.
 , footballeur australien.